Silva Soares ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel da Silva Soares (* 1982), portugiesischer Fußballspieler
 Pedro Celestino Silva Soares (* 1987), kapverdischer Fußballspieler
 Vinícius Silva Soares (Tartá; * 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Wenderson Da Silva Soares (Maranhão; * 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Williams da Silva Soares (Jhony; * 1981), brasilianischer Fußballspieler